Максимилиан  – е мъжко име с латински произход, от корена maximus – най-голям (вижте също Максим).

Монарси 
 Максимилиан I (Свещена Римска империя) – император на Свещената Римска империя (1508-1519) от династията на Хабсбургите.
 Максимилиан II (Свещена Римска империя) – император на Свещената Римска империя (1564-1576) от династията на Хабсбургите.
 Максимилиан I (Мексико) – император на Мексико

Други 
 Максимилиан Робеспиер
 Максимилиан Шел

Мъжки имена